Лига звёзд Катара 2009/2010 годов () — 38-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Гарафа». Сезон начался 12 сентября 2009 года и закончился 4 апреля 2010 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион никто не вылетел. Лигу пополнили клубы «Аль-Шамал» и «Аль-Ахли».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2009/2010
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2009 году
Спорт в Катаре в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010